Franciszek Edelmann – polski działacz społeczności żydowskiej
 Tino Edelmann – niemiecki narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, olimpijczyk
 Dywizja Szkoleniowa Edelmann
 Edelman